Le siamou est une langue krou parlée au sud-ouest du Burkina Faso, dans la province du Kénédougou.

Villes 
Villes : Orodara, Bandougou, Didéri, Diéri, Diéridéni, Diossogou, Kotoudéni, Lidara et Tin.

Lexique 
Lexique sèmè (siamou) selon Vogler (2015):

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 
 

Langue au Burkina Faso
Langue krou
Inventaire de langues